Ви́ктор Андре́евич По́носов () — первый секретарь Кош-Агачского районного (1970—1978) и Горно-Алтайского городского (1978—1983) комитетов КПСС.

Биография 
Родился 9 августа 1933 года в селе Гусевка.

Окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности «экономист-финансист».

С 1958 года работал в Эликмонаре (Шебалинский район) инструктором райкома комсомола, затем — старшим инспектором, заведующим центральной сберкассой, в 1961—1962 — контролёром-ревизором, старшим инспектором управления Гортрудсберкасс и Госкредита Алтайского края (Барнаул), в 1962—1964 — старшим экономистом-финансистом территориального колхозно-совхозного управления (Сорокино, Алтайский край). В 1959 году принят в КПСС.

В последующие годы — контролёр-ревизор контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РСФСР по Сорокинскому и Кытмановскому районам (1964—1965), по Горно-Алтайской автономной области (1965—1966).

С 1966 года — второй, в 1970—1978 — первый секретарь Кош-Агачского райкома КПСС. В 1978—1983 годы — первый секретарь Горно-Алтайского горкома КПСС. Уделял особое внимание заготовке кормов в районе со сложными природно-климатическими условиями, строительству оросительных систем в Кош-Агачском районе.

С 1983 года — управляющий делами Горно-Алтайского обкома КПСС, с 1991 — заведующий общим отделом президиума рессовета, в 1992—1997 годы — начальник финансово-хозяйственного управления Президиума Верховного Совета Республики Алтай.

Награды 
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта»
 орден «Тан Чолмон»
 медали
 Почётный гражданин Республики Алтай
 Заслуженный деятель Республики Алтай (2004).

Память 
Документы В. А. Поносова, относящиеся к 1972 году, хранятся в Пермском архиве социально-политической истории.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Персоналии:Кош-Агачский район
Первые секретари районных комитетов КПСС
Первые секретари Горно-Алтайского горкома КПСС
Почётные граждане Республики Алтай